Купата на носителите на купи 1982/83 е 23-тото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 34 клуба от 33 страни, сред които настоящият носител на трофея Барселона, 26 актуални носители на национални купи и 7 загубили финалиста (Спортинг Брага, Торпедо Москва, Куусюси Лахти, Коулрейн, Аполон Лимасол, Слима Уондъръс и Бая Маре).

Финалът се играе на 11 май 1983 г. на стадион Улеви в Гьотеборг.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 7 и 18 август, а реваншите са на 25 август и 1 септември 1982 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 14, 15 и 22 септември, а реваншите са на 29 и 30 септември 1982 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 20 октомври, а реваншите са на 3 ноември 1982 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 2 март, а реваншите са на 16 март 1983 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 6 април, а реваншите са на 19 април 1983 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1982/83
 Купа на УЕФА 1982/83

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1982/83 

Купа на носителите на купи